Chiesa della Conversione di San Paolo a Valda, frazione di Altavalle
 Chiesa della Conversione di San Paolo ad Appiano sulla Strada del Vino
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Breda di Piave
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Esine
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Codrea, frazione di Ferrara
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Ferrara
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Porporana, frazione di Ferrara
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Flero
 Chiesa della Conversione di San Paolo a Rumo
 Chiesa della Conversione di San Paolo a San Polo di Piave
 Chiesa della Conversione di San Paolo a San Paolo d'Argon

Pagine correlate 
 Chiesa di San Paolo